Bob Budowniczy (, 1998–2017) – brytyjski serial animowany. Jego światowa premiera miała miejsce 28 listopada 1998. Powstał spin-off serialu Bob na budowie.

Serial rozgrywa się na placu budowy, w świecie, w którym ludzie i maszyny szanują się wzajemnie, współpracują i rozwiązują rozmaite problemy.

Głównymi bohaterami są Bob Budowniczy (ang. Bob the Builder) i jego paczka złożona z sympatycznych maszyn budowlanych: koparki Scoop, betoniarki Dizzy, spychacza Mucka, dźwigu Lofty i walca Roleya. W polskiej wersji językowej nie są używane imiona maszyn. Zamiast tego pojawiają się ich nazwy, np. betoniarka, walec. Dołączają też Marta (ang. Wendy) i Leon (ang. Leo), którzy pomagają w budowach Boba.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 Strona i odcinki serialu tylko dla klientów Cyfrowego Polsatu w Ipla 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne BBC
Seriale telewizyjne emitowane od 1998
Seriale telewizyjne zakończone w 2011
Seriale telewizyjne HiT Entertainment